Les chapelles intitulées chapelle Notre-Dame-la-Blanche peuvent désigner plusieurs édifices religieux en France :
 Drôme :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Le Clot de Veaux, Mollans-sur-Ouvèze

 Loire-Atlantique :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Saint-Jean, Corcoué-sur-Logne
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Guérande
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Herbignac

 Morbihan :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Theix, Theix-Noyalo

 Saône-et-Loire :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Sancenay, Oyé

 Vaucluse :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Vaux, Malaucène

 Vosges :
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche, Bonneval, Saint-Baslemont

Voir aussi 
 Église Notre-Dame-la-Blanche de Savasse
 Notre-Dame-la-Blanche

NotreDameBlanche
~